Sezon 2012/2013 Pucharu Świata w saneczkarstwie rozpoczął się 24 listopada 2012 roku w austriackim mieście Igls. Ostatnie zawody z tego cyklu zostały rozegrane 24 lutego 2013 roku na torze w Soczi.

Głównymi imprezami tego sezonu były Mistrzostwa Świata w Saneczkarstwie 2013 w Whistler oraz próba przedolimpijska w Soczi.

Kalendarz Pucharu Świata

Klasyfikacje

Jedynki Kobiet

Jedynki Mężczyzn

Dwójki Mężczyzn

Drużynowo (sztafety mieszane)

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 Kalendarz

Puchar Świata w saneczkarstwie
2012 w saneczkarstwie
2013 w saneczkarstwie